Хильдерих (Хильдерик) () — мужское имя германского происхождения.
 Хильдерих — король вандалов (523—530)
 Хильдерик I — король салических франков (457—481)
 Хильдерик II — король Австразии (662—675)
 Хильдерик III — последний франкский король из династии Меровингов (743—751)
 Хильдерик — вестготский граф Нима (упоминается в 672)
 Хильдерик — епископ Шпайера (упоминается в 614)
 Хильдерик — герцог Сполето (739—740)
 Хильдерик — аббат Фарфы (844—857)

Мужские имена